Марле́н Фо́рте () — кубинская и американская актриса и продюсер.

Жизнь и карьера 
Ана Марлен Форте Мачадо родилась в Гаване, Куба, где и начала карьеру актрисы, снимаясь в независимых фильмах, начиная с начала девяностых годов, и с тех пор снялась в более шестидесяти фильмах и сериалах.

На телевидении Форте известна по ролям в телесериалах «Расследование Джордан» и «Дом Пейна» (2008—2009). Она получила номинацию на Imagen Awards в 2008 году за роль в фильме «Маленькая пропавшая девочка: История Веры Дельмар». В разные годы она также появилась в таких сериалах, как «Закон и порядок», «Справедливая Эми», «Крутой Уокер: правосудие по-техасски», «Части тела», «Кости», «Западное крыло», «Остаться в живых», «C.S.I.: Место преступления», «Скорая помощь» и многих других.

С 2012 по 2014 год Форте исполняла роль Кармен Рамос в телесериале «Даллас», продолжении одноимённого телесериала, выходившего с 1978 по 1991 год
.

Частичная фильмография 
 Бронкская война (1991)
 Цвет любви (1991)
 Путь в рай (ТВ; 1997)
 Наша песня (2000)
 Расследование Джордан (5 эпизодов, 2001)
 Настоящие женщины всегда в теле (2002)
 Смерть вегетарианцам (2005)
 Дом семейства Пэйн (7 эпизодов. 2008—2009)
 Потерянные в Манхеттене (2007)
 Пропала маленькая девочка (2008)
 Звездный путь (2009)
 Мыслить как преступник (1 эпизод, 2010)
 Мой последний день без тебя (2011)
 Дом с паранормальными явлениями (2013)
 Тайная жизнь американского подростка (3 эпизода, 2012—2013)
 Даллас (19 эпизодов, 2012—2014)
 Клуб одиноких мам (2014)
 Бойтесь ходячих мертвецов (3 эпизода, 2016)
 Видоизменённый углерод (6 эпизодов, 2018)
 Достать ножи (2019)

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США